John Thompson puede referirse a:

 John Thompson Hoffman (1828-1888), político estadounidense;
 John Thompson Whitaker (1906-1946), periodista y escritor estadounidense;
 John Thomson (futbolista), (1909-1931) futbolista escocés;
 John Griggs Thompson (1932-), matemático estadounidense;
 John Thompson (baloncestista) (1941-2020), jugador y entrenador de baloncesto estadounidense;
 John Thompson (sociólogo) (19??-), sociólogo estadounidense;
 Chandler Thompson, (1970-), baloncestista estadounidense cuyo nombre completo es John Chandler Thompson.